Акташево — название населённых пунктов в России:
 
 Акташево — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Акташево — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.